Асбах може бити:

 Асбах (Вестервалд), општина у округу Нојвид, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат
 Асбах (Хунсрик), општина у округу Биркенфелд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат